El Ral·li Dakar del 2011 és la trentadosena edició d'aquesta cursa que es corre per tercera vegada a l'Amèrica del Sud entre l'1 i el 16 de gener, organitzada per l'Amaury Sport Organisation.

Participants 
Després de les verificacions inicials a Buenos Aires van iniciar la competició 407 equips: 170 motos, 30 quads, 140 cotxes, i 67 camions.

Etapes 
La prova consta de 13 etapes cronometrades, 7 amb sortida a l'Argentina i 6 a Xile, una etapa de descans i una d'enllaç inicial.

(*) A la setena etapa es va reduir el quilometratge de l'especial amb motiu de les grans dificultats que havien patit molts corredors fins aleshores.

Resultats

Motocicletes

Motocicletes / Femení

Quads

Cotxes

Camions

Notes i referències

Enllaços externs 

 Lloc web oficial
 Video-resums oficials de les etapes:  Prèvia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13

Edicions del Ral·li Dakar
Competicions esportives del 2011
Competicions motociclistes del 2011